Fayette County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Fayette County (Alabama)
 Fayette County (Georgia)
 Fayette County (Illinois)
 Fayette County (Indiana)
 Fayette County (Iowa)
 Fayette County (Kentucky)
 Fayette County (Ohio)
 Fayette County (Pennsylvania)
 Fayette County (Tennessee)
 Fayette County (Texas)
 Fayette County (West Virginia)

Siehe auch:
 Lafayette County